Atac sil·làbic, en lingüística, part de la síl·laba que precedeix el nucli.
 atac, en medicina, la contracció i distensió repetida d'un múscul de forma brusca i generalment violenta.
 Trastorn brusc i sobtat de la salut, a causa d'una malaltia o sentiment: atac de nervis, de pànic, d'ira, atac de cor…
 Atac informàtic, mètode pel qual un individu, mitjançant un sistema informàtic intenta prendre el control, desestabilitzar o danyar un altre sistema informàtic (ordinador personal, xarxa privada, etcètera).
 Atac per la força bruta, la forma de recuperar una clau provant totes les combinacions possibles fins a trobar la que permet l'accés.
 Atac militar, un moviment directe i hostil de forces contra l'enemic, amb un gran nombre d'elements, en un intent per abatre'l.
 atac verbal, comunicació a una o més persones amb ànim de danyar, acusació que es fa a una altra persona, física o moral, d'un fet cert o fals, determinat o indeterminat, que pugui causar o causi a aquesta una afectació en el seu honor, dignitat o reputació. A vegades, s'usa alguna paraulota en aquesta comunicació.
 Atac, acció esportiva realitzada per un jugador o diversos d'ells, a fi de vèncer el o als adversaris; en fer com a resposta a un atac de l'adversari, es diu contraatac.